Countryside kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Countryside (Illinois)
Countryside (Kansas)